Cikaso (Banjarsari), een plaats in Indonesië
Cikaso (Kramatmulya), een plaats in Indonesië